Халама (Halama) — немецкая, польская и чешская фамилия. 

Известные носители:

 Халама, Вацлав (1940—2017) — чехословацкий футболист.
 Халама, Гжегож (род. 1970) — польский актёр и сатирик.
 Халама, Лода (1911—1996) — польская танцовщица, киноактриса, хореограф.
 Халама, Пуня (1913—1998) — польская танцовщица и актриса.
 Халама, Харди (род. 1963) — немецкий актёр и режиссёр.
 Халама, Ян (род. 1988) — чешский футболист.